Les Ormes puede referirse a: 

 Les Ormes, comuna francesa situada en Vienne.
 Les Ormes, comuna francesa situada en Yonne.